Топонимия Калининградской области — совокупность географических названий, включающая наименования природных и культурных объектов на территории Калининградской области.

Топонимия региона обладает значительной спецификой в силу исторических обстоятельств: на протяжении столетий регион входил в состав Пруссии и вошёл в состав РСФСР лишь после Второй мировой войны, в соответствии с соглашением Большой тройки — руководителей стран антигитлеровской коалиции. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кёнигсбергская область была переименована в Калининградскую область, город Кёнигсберг — в Калининград. С 1946 года наименование региона не менялось. В 1945—1946 годах населённые пункты области, носившие немецкие названия, были переименованы либо в «нейтральные» русскоязычные, как Мозырь, Шепетовка, Маломожайское, Каширское и т. д., либо в «идеологически окрашенные» — Багратионовск, Нестеров, Кутузово и т. д.

По оценке В. А. Жучкевича, в топонимии области представлено несколько пластов. Древнейшим является балтийский пласт, на юге области, возможно, славянский, верхним — немецкий, усвоивший значительную часть предыдущих. Гидронимия региона, по-видимому, имеет балтийское происхождение, некоторые названия сохранились с догерманских времён, претерпев соответствующую трансформацию и фонетические изменения: Преголя (ранее — «Прегель»), Шешупе, Писса, Инструч (немецкое «Инстер»), Мазурский  канал, Анграпа (бывшая «Ангарап»), Куршская коса (бывшая «Куриш-нерунг») и т. д.

Структура и состав топонимии 
По состоянию на 15 декабря 2022 года, в Государственном каталоге географических названий РФ в Калининградской области зарегистрировано 2056 географических названий, в том числе 1097 названий населённых пунктов. Ниже приводятся списки наиболее значимых природных объектов и крупнейших населённых пунктов края с характеристиками их этимологии.

Гидронимы

Реки 
 Неман (,  — Нямунас, ) — об этимологии гидронима существует множество гипотез. А. Погодин и Т. Лер-Сплавинский полагали, что гидроним возник из финского  «ряд холмов, мыс», с чем был не согласен М.Фасмер. К. Буга считал, что название гибридное — от балтийской основы мун в сочетании со славянским отрицанием не, при этом в процессе ассимиляции мун превратилось в ман. В. А. Жучкевич полагал, что основа мун — финская. А. А. Кочубинский выводил гидроним из жмудского  «домашний, наша река».
 Шешупе (() — сохранила в почти неизменном виде немецкое название  (Шешу̀ппе), название означает «темная река».
 Преголя (, ) — прусское название Pregel (от «preigillis» — «в нижней части») впервые появилось в 1302 году, но есть сведения, что Клавдий Птолемей упоминает в своих трудах реку Хронос, отождествляемую с Преголей. Во времена готов её именовали «Скара». В XIII веке реку также называли «Липса» или «Липца» — «Липовая река». По оценке немецкого лингвиста , название Pregel происходит от более ранних вариантов Pregolla и Prigora (то есть «у горы») и связано с тем, что исток Преголи находится на горе.
 Лава ( Лы́на, устар.  А́лле, ) — старое прусское название «Ална» восходит к индоевропейскому корню «el-l, ol-» («течь»).
 Анграпа (, ) — название имеет древнепрусское происхождение, от слов anguris — угорь и app — река.
 Писса (, также ) — от прусского pisa/pissa: «болото, где растут только маленькие березы и ели», «сломанный лес».
 Инструч (() — древнейшее название реки — Instrut/Instrud, об этимологии которого идут дискуссии. Возможные значения — «устье, впадение».
 Светлогорка — обстоятельства номинации не установлены.
 Алейка — обстоятельства номинации не установлены.

Озёра 
 Виштынецкое озеро (Вишти́тис, , , устар. Вишкитис, Вишкитер зее), имеет неофициальное название «Европейский Байкал».
 Голубые озёра — группа озёр, самое крупное — озеро Форелевое, обстоятельства номинации неизвестны.
 Красное озеро — польское название — озеро Го́лдап (), обстоятельства номинации неизвестны.

Болота 
 Большое болото (Черняховский район) — обстоятельства номинации не установлены.
 Большое Моховое болото — обстоятельства номинации не установлены.
 Козье (болото) — обстоятельства номинации не установлены.
 Мичуринское болото (другое название — Каба́нье болото) — названо в честь И. В. Мичурина.
 Целау (также Большо́е Пра́вдинское, урочище Озёрский Заповедник) — топоним «Целау» произошёл от литовского слова Salawa — «остров».

Ойконимы 
 Багратионовск	(прежнее название — Прёйсиш-Эйлау)	
 Балтийск (прежнее название — Пиллау)	
 Гвардейск (прежнее название — Тапиау)	
 Гурьевск (прежнее название — Нойхаузен)	
 Гусев	(прежнее название — Гумбиннен)	
 Зеленоградск (прежнее название — Кранц)	
 Калининград (прежнее название — Кёнигсберг)	
 Краснознаменск (прежнее название — Лазденен)	
 Ладушкин (прежнее название — Людвигсорт)	
 Мамоново (прежнее название — Хайлигенбайль)	
 Неман	(прежнее название — Рагнит)	
 Нестеров (прежнее название — Шталлупёнен)	
 Озёрск (прежнее название — Даркемен)	
 Пионерский (прежнее название — Нойкурен)	
 Полесск (прежнее название — Лабиау)	
 Правдинск	(прежнее название — Фридланд)	
 Приморск	(прежнее название — Фишхаузен)	
 Светлогорск (прежнее название — Раушен)	
 Светлый (прежнее название — Циммербуде)	
 Славск (прежнее название — Хайнрихсвальде)	
 Советск (прежнее название — Тильзит)	
 Черняховск (прежнее название — Инстербург)

См. также 
 Список переименованных населённых пунктов Калининградской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 ГУБИН А. Б. Топонимия Калининграда 

Калининградская область
География Калининградской области